Das Bear Stearns Tournament of Champions 2004 fand vom 21. bis 26. Februar 2004 im Grand Central Terminal in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2003/04 und gehörte zur Wertungskategorie der Super Series. Es war mit 50.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Peter Nicol, der in diesem Jahr erneut das Endspiel erreichte. In diesem bezwang er John White mit 15:10, 17:15 und 15:12. Damit gewann Nicol zum dritten Mal das Turnier, was gleichzeitig seinen 47. Titelgewinn bei der 65. Finalteilnahme in seiner Karriere darstellte. John White übernahm nach diesem Turnier trotz der Finalniederlage erstmals die Führung in der Weltrangliste.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2003/04
2004
Sportveranstaltung in Manhattan